Стофф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стофф, Карл (1860—1915) — шведский либеральный политик и юрист.
 Стофф, Эрвин (род. 1951) — американский кинопродюсер.

См. также 
 Stoff